Ди́кон () — английская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1983) — британский актёр, режиссёр и рэпер, лауреат премии BAFTA «Восходящая звезда» (2011).
 Дикон, Бернард (1903—1927) — британский антрополог.
  (1922—1974) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1947).
  (1944—2019) — новозеландский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (1970).
  (род. 1982) — британский регбист, чемпион и обладатель Кубка Англии в составе клуба «Лестер» (2007), брат Луиса Дикона.
  (род. 1966) — канадский бегун, чемпион Канады по бегу на 10 000 м (1995) и в марафоне (2000—2002).
 Дикон, Генри Коллингс (1822—1890) — британский пианист.
  (род. 1957) — австралийская художница и фотограф, лауреат премии Deadly (2009) и премии Австралийского совета искусств «Красная охра» (2022).
  (род. 1969) — британский модельер, британский дизайнер года по версии журнала Elle (2007).
  (род. 1975) — британский бегун, чемпион Игр Содружества в эстафете 4×400 м в составе сборной Англии (2002), чемпион и обладатель Кубка Европы в составе сборной Великобритании (2002).
  (род. 1987) — ирландская регбистка, участница Кубка мира в составе национальной сборной (2017).
  (? — 1750) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (род. 1966) — канадская теле- и радиоведущая, писательница; ведущая передачи Here and Now (с 2013) на CBLA, главной радиостанции CBC.
 Дикон, Джон (род. 1951) — бас-гитарист группы «Queen».
 Дикон, Джордж:
  (1843—1909) — британский инженер-строитель, обладатель медали Телфорда Института инженеров-строителей (1874—1875), президент Смитонского общества инжнеров-строителей (1909).
  (1906—1984) — британский океанограф, обладатель Королевской медали (1969).
  (1912—1943) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».
  (род. 1981) — американский музыкант в жанре электронной музыки, лауреат премии Cinema Eye за музыкальное сопровождение к документальному фильму (2021).
  (род. 1935) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн».
  (род. 1959) — канадский предприниматель и политик, член Сената от провинции Новая Шотландия (с 2018).
  (род. 1980) — британский регбист, чемпион (2007, 2009—2010) и обладатель Кубка Англии (2007—2008) в составе клуба «Лестер», брат Бретта Дикона.
  (? — 1500) — валлийский католический священник, епископ Св. Асафа (1495—1500).
  (1910—1970) — канадский хоккеист, серебряный медалист Олимпийских игр (1936).
  (род. 1958) — канадский политик, член Сената от провинции Онтарио (с 2018).
  (род. 1979) — британский регбист, победитель Всемирного клубного кубка вызова по регбилиг в составе «Брэдфорд Буллс» (2002) .
 Дикон, Ричард (род. 1949) — британский скульптор.
  (род. 1991) — британский футболист, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Данди».
 Дикон, Терренс (род. 1950) — американский нейроантрополог.
 Дикон, Томас:
  (1868—1921) — британский регбист, победитель Чемпионата домашних наций в составе сборной Уэльса (1891).
  (1865—1955) — канадский политик, мэр Виннипега (1913—1914).
 Дикон, Фредерик (1829—1875) — британский шахматист.
  (1936—2010) — южноафриканский археолог, президент Южноафриканского археологического общества (1988—1990).
 Дикон, Эмос (1904—1982) — американский хоккеист (хоккей на траве).

См. также